Anton Kokalj je ime več znanih ljudi:

 Anton Kokalj (1892—1945), slovenski častnik 
 Anton Kokalj, slovenski kemik
 Anton Kokalj (*1960), slovenski politik, poslanec, elektrotehnik in pedagog